Товарнов — фамилия; имеет женскую форму Товарнова.
 Товарнов, Алексей Александрович (род. 1985) — российский лёгкоатлет, специализирующийся в метании копья.
 Товарнова, Ольга Александровна (в девичестве Шуликова; род. 1985) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.